Абетка урду — абетка, що використовується для запису мови урду, реєстру мов гіндустані. Містить 39 літер та використовується для письма справа наліво. Є модифікацією перської абетки, яка в свою чергу виникла від арабської. Під час писання на урду в основному використовують почерк насталік, тоді як у арабській та перській більшою мірою використовують насх.

Абетка 
Більшість літер урду запозичені з арабської та перської мов. Були додані лише знаки для церебральних приголосних (шляхом додавання над чистим приголосним маленької літери ط), а також для придихових звуків (після них пишеться буква dō chashmī hē «двооке га», що відрізняється від chōṭī hē «маленького га», яке якраз і використовується для позначення повноцінного h). Крім того, став відрізнятися знак , який раніше використовувався тільки в каліграфії як варіант написання ي або ی. У алфавіті урду він став позначати звуки «e» та «ɛ». Нижче представлена таблиця символів алфавіту урду.

Позначення голосних 
Для позначення голосних використовують деякі літери абетки чи огласовки, які зазвичай ігноруються на письмі.

Латинізація 
Існує декілька проектів латинізації урду (Roman Urdu, романізована урду).

У 1992 році на першій Міжнародній Конференції урду була прийнята транслітерація Саєда Фасіхуд-Діна і Куадера Унісси Бегум. Серед переваг цієї системи: відповідність одного символу урду одному символу романізації; повний запис голосних; використовуються тільки стандартні символи ASCII.

Версією урду із записом латиницею користуються  християни Пакистан у і  Індії, особливо активно романізація застосовувалася до 1960-х років. Індійське Біблійне товариство публікує версії Біблії на гіндустані, записані латиницею. Останнім часом використанняр романізації серед християн знижується через зростаючу ролі англійської мови та гінді.

Для поширення своєї продукції, в Боллівуд і і Лоллівуд і також застосовується романізація гіндустані. Фактично, мова в цих фільмах зрозуміла всім носіям як урду, так і хінді, тому і в текстах (заголовках, поясненнях і т. д.) використовується нейтральна і зрозуміла більшості латинська абетка.

Приклад тексту 
Псалом 23

(латинізованою гіндустані)
1Khudáwand merá chaupán hai; mujhe kamí na hogí. 
2Wuh mujhe harí harí charágáhon men bithátá hai: Wuh mijhe ráhat ke chashmon ke pás le játá hai. 3Wuh merí ján ko bahál kartá hai: Wuh mujhe apne nám kí khátir sadáqat kí ráhon par le chaltá hai. 
4Balki khwáh maut ke sáye kí wádí men se merá guzar ho, Main kisí balá se nahín darúngá; kyúnknki tú mere sáth hai: Tere 'asá aur terí láthí se mujhe tasallí hai. 
5Tú mere dushmanon ke rúbarú mere áge dastarkhwán bichhátá hai: Tú ne mere sir par tel malá hai, merá piyála labrez hotá hai. 
6Yaqínan bhalái aur rahmat 'umr bhar mere sáth sáth rahengí: Aur main hamesha Khudáwand ke ghar men sukúnat karúngá.

(Kita'b i Muqaddas: Zabu'r 23 az Dáúd)

(на урду)

(на гінді)
१  
२  
३  
४  
५  
६ 

( २३ )

Примітки 

Арабська абетка
Урду